Els 50 metres lliures masculí es va celebrar entre el 7 i el 8 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 9:30.
 Classificats

Semifinals 
Les semis es van disputar a les 18,09.

Semifinal 1

Semifinal 2

Desempat 
El desempat es va celebrar a les 19:38.

Final 
The final es va disputar el 8 d'agost a les 17:39.

Referències 

50 metres lliures masculi